Aleksander Zawadzki (1798–1868) – biolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 Aleksander Zawadzki (1859–1926), zwany też „Ojciec Prokop” – polski działacz społeczny i polityczny
 Aleksander Zawadzki (ur. 1876) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, chirurg, dyrektor Szpitala Powszechnego w Czortkowie, odznaczony Medalem Niepodległości
 Aleksander Zawadzki ps. „Henryk Leszczyński” (ur. 1896) – student, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 stycznia 1931)
 Aleksander Zawadzki (1899–1964) – działacz komunistyczny, generał dywizji Wojska Polskiego, przewodniczący Rady Państwa PRL
 Aleksander Zawadzki (1918-1997)  – polski fizyk, współautor podręcznika Laboratorium fizyczne, związany z Zakładem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Łódzkiego, laureat Nagrody Miasta Łodzi (w 1967), w 1968 przeprowadził się do Francji.

Przypisy